

Anno 
 137 o 137 a.C.

Codici 
 137  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Givatayim Observatory in Israele

Matematica 
 137 – numero

Musica 
 137 – album dei The Pineapple Thief del 2001